Anna Campori (1917-2018) – attrice italiana
 Cesare Campori (1814-1880) – poeta e storico italiano
 Giuseppe Campori (1821-1887) – letterato e politico italiano
 Matteo Campori (1856-1933) – poeta, politico e collezionista d'arte italiano
 Pietro Campori (1553-1643)  – cardinale e vescovo cattolico italiano